Пьерр () — название нескольких коммун во Франции:

 Пьерр — в департаменте Кальвадос;
 Пьерр — в департаменте Эр и Луар.

Фамилия 

 Пьерр, Зайн (род. 1991) - сент-люсийский футболист.